Batina je lahko:
 Batina, Draž (Hrvaška)
 Batina, Kutina (Hrvaška)
 Batina, slovenska metal skupina